Il doppio del WTA German Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui erano le detentrici del titolo, ma solo la Coetzer ha partecipato in coppia con Lori McNeil.

La Coetzer e la McNeil hanno perso in semifinale contro Meredith McGrath e Larisa Neiland.

Meredith McGrath e Larisa Neiland hanno battuto in finale 6–1, 5–7, 7–6  Martina Hingis e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (campionesse)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (semifinali)

 Kristie Boogert /  Nicole Bradtke (quarti di finale) 
 Martina Hingis /  Helena Suková (finale) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Laura Garrone /  Patricia Tarabini (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA German Open 1996